San Ramón puede referirse a:

Personas 
 Ramón Nonato (s. XIII), santo de Cataluña (España), festividad, 31 de agosto;
 Ramón de Roda (s. XI), santo de Francia y Aragón, España;

Arquitectura 
 Monasterio de San Ramón de Portell, edificio religioso en la provincia de Lérida, España;

Geografía 
 Cerro San Ramón, cerro ubicado en la Región Metropolitana de Santiago de Chile;
 Estero San Ramón, cauce fluvial de Chile;

Divisiones administrativas 
 San Ramón, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 San Ramón de la Nueva Orán, ciudad de la provincia de Salta, Argentina;
 San Ramón, ciudad del departamento de Santa Cruz, Bolivia;
 Municipio de San Ramón, municipio del departamento de Santa Cruz, Bolivia;
 San Ramón, municipio del departamento del Beni, Bolivia;
 San Ramón, comuna de Chile;
 San Ramón, división administrativa de Costa Rica;
 San Ramón, municipio de El Salvador;
 San Ramón, municipio de Lérida, España;
 San Ramón, localidad de estado de California, Estados Unidos;
 San Ramón, municipio de Nicaragua;
 San Ramón, división administrativa de la provincia de Chanchamayo, Perú;
 San Ramón, localidad del Uruguay;
 San Ramón, antigua denominación del municipio filipino de Moncada de Tarlac.

Transporte 
 San Ramón, estación del Metro de Santiago de Chile;
 San Ramón, antigua estación de trenes ubicada en la Región Metropolitana de Santiago de Chile;
 San Ramón, estación de trenes de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina.